UAK steht für:
 Karbowanez (ISO-4217-Code), ehemalige Währungseinheit der Ukraine (1992–1996)
 Flughafen Narsarsuaq (IATA-Code), grönländischer Flughafen

Abkürzung